Ilek – az Urál mellékfolyója (Oroszország)
 Ilek – a Jurjuzany mellékfolyója (Oroszország)
 Ilek – a Pszjol mellékfolyója (Oroszország)